Шаховско поље се може односити на:
 Шаховска табла;
 Шаховница